Le tournoi de tennis de Shenzhen est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie ATP 250, se dispute du  au .

Tomáš Berdych remporte le simple messieurs. En finale, il bat Guillermo García-López, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jonathan Erlich et Colin Fleming.

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, de l'Américain Donald Young, du Croate Borna Ćorić, de l'Espagnol Pablo Andújar et du Slovaque Martin Kližan.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Shenzhen
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2015
ATP 2015
Tennis en Chine en 2015
Tennis en septembre 2015
Tennis en octobre 2015